Petro puede referirse a:

Personas 
 Gustavo Petro (1960-), político y economista colombiano, actual presidente de la República de Colombia.
 Johan Petro (1986-), baloncestista francés.
 Noel Petro (1933-), músico colombiano.

Otros 

 Petro (token), moneda digital venezolana.
 Petro (vudú), es una familia de loa (espíritus) en la religión haitiana del vudú.